Manuel María Moreno puede referirse a:

 Manuel María Moreno y Vásquez (m. 1811), canónigo y diputado novohispano que representó a la provincia de Sonora en las Cortes de Cádiz;
 Manuel María Moreno, gobernador de Badajoz, España, entre 1839 y 1840;
 Manuel María Moreno (1830-1923), político argentino que llegó a ser gobernador de San Juan.